Сина́ра (от коми ключевая, родниковая река):

Водоёмы 
 Синара — река в России (Челябинская, Свердловская, Курганская области), правый приток реки Исеть (бассейн реки Обь).
 Синара — озеро в ЗАТО Снежинск и Каслинском районе Челябинской области.

Техника 
 «Синара» — российский магистральный грузовой электровоз постоянного тока.

Организации 
 «Синара» — российский мини-футбольный клуб из Екатеринбурга.
 «Синара» (ранее — «Трубник») — российский футбольный клуб из Каменска-Уральского.
 Группа «Синара» — холдинг, объединяющий предприятия различной отраслевой направленности.

См. также 
 Синарский трубный завод
 Динамо-Синара

Примечания